Уилл Райдер (, настоящее имя Джефф Маллен , род. 31 июля) — американский порнорежиссёр, продюсер, сценарист, PR-специалист, кинооператор и композитор.

Ранняя жизнь 
Родился в Милуоки, штат Висконсин, США. Имеет английские и финские корни. Пятнадцать лет работал клавишником в музыкальном бизнесе.

Карьера 
В 1983 году, во время поиска работы композитором для порнофильмов, Райдер подружился с порноактрисой Эмбер Линн. Она познакомила Райдера с другими людьми в бизнесе, и первым, кто нанял его, стал режиссёр Рой Карч (Roy Karch). Затем Райдер покинул индустрию, чтобы вернуться в 2001 году уже в качестве PR-менеджера для New Sensations/Digital Sin. В 2001 году он запустил собственную PR-компанию All Media Play. Затем, в 2004 году Райдер запустил собственный продюсерский лейбл X-Play и дебютировал в качестве режиссёра с фильмом Britney Rears Wild Back Stage Sex Party.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 Уилл Райдер на сайте Internet Adult Film Database
 Уилл Райдер на сайте AVN

Родившиеся в XX веке
Родившиеся 31 июля
Порнорежиссёры США
Сценаристы США
Клавишники США
Композиторы США
Члены Зала славы XRCO
Члены Зала славы AVN
Артисты, известные под псевдонимами